Cerić ist der Familienname folgender Personen:

 Larisa Cerić (* 1991), Judoka aus Bosnien und Herzegowina
 Mustafa Cerić (* 1952), bosnisch-herzegowinischer islamischer Theologe, Großmufti von Bosnien-Herzegowina